Красное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России.

 Красное сельское поселение — входит в Среднеахтубинский район Волгоградской области.
 Красное сельское поселение — входит в Павловский район Воронежской области.

См. также